

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Camille Bournissen, (1938- ), alpiniste et guide suisse ;
 Chantal Bournissen, (1967- ), ancienne skieuse alpine suisse.

Homonymie de patronyme